In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Köln aufgelistet. Im ersten Teil werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Stadtbezirkswahlen, die es erst seit 1979 gibt.

Nachdem das Verwaltungsgericht eine Neuauszählung der Ergebnisse der Kommunalwahlen 2014 in einem Kölner Wahlbezirk angeordnet hatte, verlor die SPD ein Mandat im Rat der Stadt Köln, siehe Kommunalwahlen 2014 in Köln.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch weitere Ergebnisse aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien

Wählergruppen

Stadtratswahlen 

Graphische Darstellungen: Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Tabellarische Darstellung: Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 1956: zusätzlich: FVP: 3,2 %
2 2014: zusätzlich: Piraten: 2,1 %, DF: 2,0 %
3 2020: zusätzlich: FWK: 0,6 %

Wahlen zu den Bezirksvertretungen

Stadtbezirk 1-Innenstadt 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 1989: zusätzlich: REP: 6,7 %
2 1999: zusätzlich: RL: 2,0 %
3 2004: zusätzlich: FWK: 2,4 %
4 2014: zusätzlich: DF: 3,5 %, Piraten: 2,6 %, AfD: 2,3 %
5 2020: zusätzlich: Gut: 2,9 %, AfD: 2,5 %

Stadtbezirk 2-Rodenkirchen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 1989: zusätzlich: KöB: 2,2 %, NPD: 2,1 %
2 2020: zusätzlich: Die PARTEI: 2,4 %

Stadtbezirk 3-Lindenthal 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 1989: zusätzlich: REP: 5,3 %
2 1994: zusätzlich: WIR: 2,2 %
3 2004: zusätzlich: FWK: 2,1 %
4 2014: zusätzlich: AfD: 3,3 %

Stadtbezirk 4-Ehrenfeld 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 1989: zusätzlich: REP: 9,1 %
2 1994: zusätzlich: DLVH: 2,1 %
3 2014: zusätzlich: Piraten: 2,91 %, AfD: 2,7 %

Stadtbezirk 5-Nippes 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 1989: zusätzlich: REP: 9,3 %
2 2014: zusätzlich: AfD: 3,0 %, Piraten: 2,6 %

Stadtbezirk 6-Chorweiler 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 1989: zusätzlich: KöB: 2,1 %
2 2014: zusätzlich: AfD: 4,5 %, Piraten: 2,0 %

Stadtbezirk 7-Porz 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 1989: zusätzlich: REP: 7,8 %, KöB: 3,2 %
2 1994: zusätzlich: WIR: 2,2 %

Stadtbezirk 8-Kalk 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 1989: zusätzlich: REP: 8,7 %
2 2004: zusätzlich: NPD: 2,0 %
3 2014: zusätzlich: AfD: 4,6 %

Stadtbezirk 9-Mülheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 1989: zusätzlich: REP: 7,2 %
2 2014: zusätzlich: AfD: 4,2 %, Piraten: 2,3 %

Gesamtergebnisse 

Sitzverteilung

Prozentuale Sitzverteilung

Die Angaben erfolgen in Prozent. Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens 1,95 Prozent der Sitze erhalten haben.

Literatur 
 
 

LDS NRW: Kommunalwahlen (Ausgabereihe)
 1975: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1979: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, berichtigte Ausgabe, Düsseldorf, o. J.
 1984: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1989: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1994: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1999:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse, Düsseldorf, Oktober 1999 (PDF; 6,8 MB).
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, Dezember 1999 (PDF; 5,8 MB).
 2004:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse, Düsseldorf, Januar 2005 (PDF; 5,9 MB).
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, Februar 2005 (PDF; 7 MB).
 2009:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse, Düsseldorf, November 2009 (PDF; 1,9 MB).
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, Februar 2010 (PDF; 3,5 MB).
 2014:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse, Düsseldorf, Oktober 2014 (PDF; 5,0 MB).
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, Dezember 2014 (PDF; 5,5 MB).
 2020:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse, Düsseldorf, Januar 2021 (PDF; 5,0 MB).
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, Februar 2021 (PDF; 5,4 MB).

Weblinks 
 Infos zur Kölner Kommunalwahl 2009
 Ergebnisse 2009 in den Stadtbezirken
 Infos zur Kommunalwahl 2020 (Stadt Köln)

Koln
Kommunalwahlen